Les élections régionales de 1949 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1949) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1949
Tyrol
Octobre 1949